Natan – imię hebrajskie.
 Natan – zespół muzyki psychedelic trance.
 Natan – prorok izraelski z czasów Dawida i Salomona.
 Natan (X w. p.n.e.) – syn Dawida, króla Izraela.
 Natan – meteoryt.